Корно:

 Корно, Ален (1943—2010) — французский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Корно — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Корно — коммуна в Швейцарии, кантон Невшатель.

См. также 
 Корно-Джовине — коммуна в Италии, регион Ломбардия
 Корно-ди-Розаццо — коммуна в Италии, регион Фриули-Венеция-Джулия
 Корно-Гранде — гора в центральной Италии, высшая точка Апеннин